Cette page présente le bilan saison par saison du Grenoble Foot 38.

Lien externe
 Bilan du Grenoble Foot 38, footballenfrance.fr

Notes et références 

Grenoble Foot 38
Grenoble